Extensivité et intensivité (physique), des catégories de variables physiques.
 Intension et extension en logique et philosophie du langage.